

Geografia

Italia 
 Bodio Lomnago – comune nella provincia di Varese (Lombardia)

Svizzera 
 Bodio – comune nel distretto di Leventina (Canton Ticino)
 Bodio – frazione di Calanca, comune nella regione Moesa (Canton Grigioni)

Persone 
 Antonio Bodio detto Antonio da Lonate (1456/1457-post 1541) – architetto italiano
 Luigi Bodio (1840-1920) – economista e statistico italiano